Le Bosc puede referirse a: 

 Le Bosc, comuna francesa situada en Ariège.
 Le Bosc, comuna francesa situada en Hérault.